Crescimento pode referir-se a:

Biologia
Crescimento (biologia), processo natural de aumento do tamanho de indivíduos.
Crescimento monopodial, tipo de crescimento de plantas característico das árvores. 
Crescimento simpodial, tipo de crescimento de plantas .
Crescimento secundário, espessamento de partes de plantas como caule e raízes.
Crescimento populacional ou crescimento demográfico, processo de alteração do tamanho de uma população.
Crescimento celular, parte do ciclo de uma célula onde esta aumenta de tamanho.

Economia
Crescimento económico, aumento da capacidade económica de um país ou região.

Demografia
Crescimento natural, diferença entre número de nascimentos e mortes de uma população.
Crescimento demográfico (equação diferencial), equação usada para calcular a taxa de crescimento de uma população.

Ver também
Anel de crescimento